Tumble bezeichnet:
 Tumble (1991), US-amerikanischer Kurzfilm von Richard Kern
 Tumble (2000), US-amerikanischer Kurzfilm von Neil LaBute
 Tumble (Carmarthenshire), Dorf in Südwales, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Tumble-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Bellingshausen-See, Antarktis
 Tumbledown Cliffs, Kliffs auf der James-Ross-Insel, Weddell-Meer, Antarktis
 Tumbling, Begriffsklärung
 Tumbler, Begriffsklärung